Die Endrunde der 23. Fußball-Weltmeisterschaft der Männer (vom austragenden Verband als 2026 FIFA World Cup bzw. FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bezeichnet) soll im Juni und Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen werden. Die veranstaltenden Staaten wurden am 13. Juni 2018 auf dem FIFA-Kongress in Moskau gewählt.

Bewerbungsverfahren und Vergabe 

Der Kongress der FIFA legte während seiner Sitzung in Bahrain am 11. Mai 2017 fest, dass das Interesse an der Ausrichtung bis zum 11. August 2017 hinterlegt werden müsse. Eine vorzeitige Vergabe an die bis dahin einzige Bewerbung (Kanada, Mexiko und Vereinigte Staaten) wurde abgelehnt. Bis zum Stichtag erklärte auch Marokko sein Interesse an der WM-Ausrichtung. Bis März 2018 mussten die vollständigen Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. Diese wurden von der FIFA geprüft. Aufgrund des resultierenden Prüfberichts entschied der FIFA-Rat, beide Bewerbungen dem FIFA-Kongress zur Entscheidung vorzulegen, der erstmals anstelle des inzwischen aufgelösten FIFA-Exekutivkomitees über den Austragungsort abstimmen sollte. Bei dieser Abstimmung hatte jeder der 207 Verbände eine Stimme.

Mitglieder des asiatischen und des europäischen Verbandes durften sich nach den derzeitigen FIFA-Regularien nicht bewerben, weil die Weltmeisterschaft 2022 in Katar und die WM 2018 in Russland ausgetragen wird und sich die Konföderationen der FIFA als Ausrichter abwechseln sollen. Erstmals spielte für die Vergabe die Menschenrechtslage in den Bewerberstaaten eine Rolle.

Als Gastgeber der WM 2026 wurden von der FIFA am 13. Juni 2018 – dem Vortag des Eröffnungsspiels der WM 2018 – Kanada neben Mexiko und den Vereinigten Staaten („United 2026“) bekannt gegeben. Sie setzten sich in der Wahl mit 134:65 Stimmen – bei drei Enthaltungen – gegen Marokko durch.

Reform des Spielmodus 
FIFA-Präsident Gianni Infantino warb mit einer geplanten Aufstockung auf 40 teilnehmende Nationen erfolgreich um Stimmen kleinerer nichteuropäischer Staaten für seine Wahl am 26. Februar 2016. Die europäischen Fußballverbände waren dagegen.

Am 10. Januar 2017 beschloss die FIFA, dass nun 48 Staaten in 16 Dreier-Gruppen teilnehmen sollen. Die Zahl der Vorrundenspiele bliebe damit gleich, da bei doppelt so vielen Gruppen jede Mannschaft nur halb so viele Spiele hätte – drei statt sechs. Im K.-o.-System käme erstmals ein Sechzehntelfinale hinzu; damit würde sich die Anzahl der Spiele in der K.-o.-Phase verdoppeln, und insgesamt würden 80 statt 64 Begegnungen ausgetragen.

Während der Fußball-WM in Katar im Dezember 2022 berichteten mehrere Medien, dass dieser Spielmodus wegen der Gefahr von Spielabsprachen auch intern umstritten war, weswegen man sich eine weitere Reform vorbehielt. Denkbar, so der FIFA-Chef für globale Fußballentwicklung Arsène Wenger und Präsident Gianni Infantino, sei auch eine Austragung in 12 Gruppen mit je vier Mannschaften, von denen sich die Gruppenersten und -zweiten sowie acht Gruppendritte für die Runde der letzten 32 qualifizieren. Eine weitere Variante sähe vor, dass die 48 Mannschaften zwei Vorrunden mit je 24 Teams – ebenfalls in Vierergruppen – ausspielen und sich die Sieger der beiden Hälften des Turnierbaums im Finale gegenüberstünden. Da die beiden Hälften hier bereits nach der Auslosung feststünden, wäre es nicht mehr möglich, durch eine taktische Niederlage im letzten Gruppenspiel in die vermeintlich leichtere Turnierhälfte zu kommen.

In beiden Varianten mit Vierergruppen würden 104 Partien ausgetragen, und die Zahl der Spiele einer Mannschaft bis zum Finale von sieben auf acht steigen. Dabei rechnet die FIFA mit erheblich höheren Einnahmen, auch müsste das Turnier wohl um mindestens eine Woche verlängert werden.

Am 14. März 2023 wurde auf dem 73. FIFA-Kongress in Kigali die Aufstockung der Spiele auf insgesamt 104 Partien beschlossen. Der Modus sieht zunächst eine Gruppenphase mit 12 Vierer-Gruppen vor; das Turnier soll 40 Tage dauern.

Qualifikation 

Die Startplätze für die Endrunde werden wie folgt vergeben:

 Europa: 16 Startplätze (+ 3 gegenüber 2022)
 Afrika: 9 Startplätze (+ 4)
 Asien (einschl. Australien): 8 Startplätze (+ 3,5)
 Südamerika: 6 Startplätze (+ 1,5)
 Nord- und Mittelamerika, Karibik: 6 Startplätze (+ 2,5)
 Ozeanien: 1 Startplatz (+ 0,5)

Am 14. Februar 2023 entschied das Council der FIFA auf einer Sitzung in Zürich, dass die drei Gastgeber automatisch qualifiziert sind. Die drei Plätze werden aus dem Kontingent von Nord- und Mittelamerika, Karibik genommen. Damit sind bereits drei der insgesamt sechs Plätze der CONCACAF vergeben.

Zwei weitere Startplätze werden bei einem Play-off-Turnier unter sechs Staaten ausgespielt, zu dem jede Konföderation außer der UEFA einen Teilnehmer entsendet und die ausrichtende CONCACAF einen weiteren Teilnehmer.

Spielorte 
Die Entscheidung über die 16 Austragungsorte fiel am 16. Juni 2022.

In der Auswahl gescheitert:
 Baltimore – M&T Bank Stadium
 Cincinnati – Paycor Stadium
 Denver – Empower Field at Mile High
 Edmonton – Commonwealth Stadium
 Metropolregion Los Angeles – Rose Bowl Stadium (Pasadena)
 Nashville – Nissan Stadium
 Orlando – Camping World Stadium
 Metropolregion Washington – FedExField (Landover, Maryland)

Weblinks

Einzelnachweise 

 
2026
Sportveranstaltung 2026
Fußballveranstaltung 2026